Pima, relatiu o pertanyent als pimes, tribu ameríndia que parlen una de les llengües tepimanes del grup uto-asteca
 Pima (Arizona), població dels Estats Units a l'estat d'Arizona
 Pima (gènere), gènere d'arnes 
 Cotoner Pima, espècie de cotoner